Antoni Creus i Rubin de Celis (1924, Madrid - 1996), pilot de Fórmula 1 català
 Antoni Creus Solé (Mollet del Vallès, 1934- Girona, 2011), doctor enginyer industrial per la UPC i llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina (UB)